Bernat I de Tolosa més conegut com a Bernat de Septimània (?-844) 
 Bernat II de Tolosa dit el Vedell (?-872)
 Bernat III de Tolosa més conegut com a Bernat Plantapilosa (?-886)